Raphael Salvador Díaz, född 9 januari 1986 i Baar, Schweiz, är en schweizisk professionell ishockeyback av spanskt ursprung som spelar för EV Zug i  Nationalliga A (NLA). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Montreal Canadiens, Vancouver Canucks, New York Rangers och Calgary Flames.

Han blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Kontrakt och övergångar
Díaz har under sin NHL-karriär skrivit på två kontrakt till ett sammanlagt värde av $4,05 miljoner.
Den 26 maj 2009 skrev han på ett ettårigt (2011-2012) rookiekontrakt med Canadiens. Kontraktet var värt $900 000, det var det han fick när han spelade i NHL. Han hade annars fått $67,500 om han hade spelat i AHL.
Den 13 juli 2012 skrev Díaz på ett nytt kontrakt med Canadiens. Kontraktslängden var på två år (2012-2014) och var värt $2,45 miljoner, där genomsnittslönen var $1,225 miljoner. Hans faktiska årslön var fördelat följande: $1,2 miljoner och $1,25 miljoner.
Den 3 februari 2014 blev Díaz bortbytt till Vancouver Canucks i utbyte mot forwarden Dale Weise.
Den 5 mars 2014 blev han bortbytt till New York Rangers.
Den 7 oktober 2014 skrev han på ett ettårigt kontrakt värt $700 000 med Calgary Flames.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Raphael Díaz, Canucks – Stats – NHL.com

Raphael Díaz NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Raphael Díaz – TSN.ca

Födda 1986
Schweiziska ishockeyspelare
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i New York Rangers
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i EV Zug
Män
Levande personer
Personer från kantonen Zug
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Schweiz
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022